Велосипед:

 Велосипед — колёсное транспортное средство, приводимое в движение мускульной силой человека.
 «Велосипед» — рассказ Эвалда Вилкса.

См. также